Manna steht für:
 Manna, biblische Speise
 Manna-Esche, eine Laubbaumart aus der Gattung der Eschen
 Manna (Stadt), eine Stadt auf Sumatra
 Manna (Roman), ein Roman von Marshall Brain
 Manna (Sängerin), eine finnische Sängerin-Songwriterin
 das Königreich der Mannäer
 fälschlicherweise für die Frucht der Röhren-Kassie
 Grieß
 Manna (Brønderslev), ein Dorf auf der dänischen Insel Vendsyssel-Thy
 Manna-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Manna (Turnen), ein Element im Gerätturnen

Manna ist der Familienname folgender Personen:
 Gennaro Manna (1715–1779), italienischer Komponist
 Haytham Manna (* 1951), syrischer Schriftsteller und Menschenrechtsaktivist
 Muhammad Manna (* 1938), pakistanischer Hockeyspieler
 Paolo Manna (1872–1951), italienischer Priester, Schriftsteller und Missionar, Seliger der römisch-katholischen Kirche
 Sailen Manna (1924–2012), indischer Fußballspieler
 Zohar Manna (1939–2018) israelisch-US-amerikanischer Informatiker

Siehe auch:
 Mana
 25-manna
 Operationen Manna und Chowhound